Le Bidois ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Le Bidois (1863–nach 1938), französischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Sprachwissenschaftler
 Robert Le Bidois (1897–1971), französischer Romanist, Sprachwissenschaftler und Diplomat